Perisade () è stato il nome di diversi sovrani del Bosforo Cimmerio (Crimea). 

 Perisade I (347 circa – 310 a.C.), il cui lungo regno fu caratterizzato dall'espansione verso Oriente e da un notevole sviluppo culturale;
 Perisade II (284-250 a.C.), che cercò soprattutto di mantenere o stabilire rapporti con le massime città greche del tempo;
 Perisade III;
 Perisade IV, ucciso nel 108 a.C., con il quale la dinastia ebbe termine;
 Perisade V, pretendente illegittimo al trono bosforico, alla morte di Parisade IV si spacciò per suo consanguineo ed erede.